Francis Knollys kan syfta på:

Francis Knollys (den äldre) hovman under Henrik VIII av England
Francis Knollys (den yngre)
Francis Knollys, 1:e viscount Knollys privatsekreterare åt Edward VII av England